Fais-moi une place, album de Julien Clerc (1990)
 Fais-moi une place, chanson de Julien Clerc (1990)
 Fais-moi une place, émission de télévision française présentée par Alessandra Sublet et diffusée sur France 5